Distretto di Ôlzijt – distretto della provincia dell'Arhangaj, Mongolia
 Distretto di Ôlzijt – distretto della provincia di Bajanhongor, Mongolia
 Distretto di Ôlzijt – distretto della provincia del Dundgov', Mongolia
 Distretto di Ôlzijt – distretto della provincia del Ôvôrhangaj, Mongolia